Résultats détaillés de l'édition 2008 du tournoi de tennis professionnel masculin de Varsovie.

Faits marquants 

 Ce tournoi est le seul tournoi de la semaine qui se joue sur terre battue.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Varsovie
 Saison 2008 de l'ATP

Liens externes 
 

Tennis masculin en 2008
ATP 2008
Sport en Pologne en 2008
Tennis en juin 2008